

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Zabuże - część wsi Misie w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Zabuże - część wsi Wielkie w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Abramów
 Zabuże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki
 Zabuże - osada leśna wsi Zabuże w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki
 Zabuże - część wsi Kamienny Jaz w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna

Miejscowości na Ukrainie 
 Zabuże – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim (dawniej Łany Niemieckie)
 Zabuże – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Zabuże – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Zobacz też 
 Zabużanie
 Za Bugiem